Санборн, Сэнборн () — англоязычная фамилия и топоним:

Топоним 
 Санборн — город в округе Редвуд, штат Миннесота, США.
 Сэнборн — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота, США.

Фамилия 
 Сэнборн, Дэвид (род. 1945) — американский альт-саксофонист и композитор.
 Санборн, Олден (1899—1991) — американский гребец, офицер ВВС США.
 Сэнборн, Юнис (1896—2011) — американская долгожительница.

Примечания